Галактография:

 Синоним Дуктографии.
 Галактография (наука) в Научной фантастике.